Pellehnen ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Litauen bzw. Russland liegen:
 Pellehnen, Kreis Pogegen/Memelland, seit 1945: Peleniai (Pagėgiai), Dorf in der Gemeinde Pagėgiai, Bezirk Tauragė, Litauen
 Pellehnen, 1938 bis 1946 Dreidorf (Ostpr.), Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Schdanki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland